A 2016-os Betfred snooker-világbajnokságot 2016. április 16. és május 2. között rendezték, hagyományosan a Sheffieldben található Crucible Színházban. Ez volt sorozatban a negyvenedik világbajnokság ezen a helyszínen.

Érdekességek 
Első kör
 A világbajnokság főtábláján először szerepelt Mitchell Mann.
 A címvédő Stuart Bingham elveszítette mérkőzését Allister Carterrel szemben 10-9-re, ezzel őt is utolérte a Crucible Átka, miszerint első világbajnoki címét ő sem tudja megvédeni a sheffieldi színházban.
 Stephen Maguire 10-7-re elveszítette mérkőzését Alan McManus ellen, ezzel egymás után négyszer esett ki az első körben. Ez a vereség azt is jelentette Maguire számára, hogy a szezon végén kikerül a világranglistán az első 16-ból.
 Győzelme után Ronnie O’Sullivan nem vett részt a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, valamint nem állt a BBC rendelkezésére sem. A szövetség részéről figyelmeztetésben részesült, valamint felhívták a figyelmét, hogy további hasonló eset büntetést von maga után.
 Az első körben öt korábbi világbajnok, Stuart Bingham, Shaun Murphy, Peter Ebdon, Graeme Dott és Neil Robertson búcsúzott.

Díjazás 
A összdíjazást, valamint a győztesnek járó pénzdíjat is emelték a tavalyi versenyhez képest. A világbajnokságon az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesülnek:

Főtábla

Naptár 
Az alábbi táblázatban látható a világbajnokság naptára. Mérkőzés sorszáma, játékosok, majd zárójelben az adott mérkőzés hányadik szakaszáról van szó, végül az adott szakasz utáni mérkőzésállás.

Első kör – Elődöntők

Döntő

Ágrajz

Selejtezők 
A három kvalifikációs kört 2016. április 6. és április 13. között bonyolították le.

Jegyzetek

Források 

Sznúker az Egyesült Királyságban
snooker-világbajnokság
Snooker-világbajnokságok